Stade olympique national est le nom de deux stades à Tokyo au Japon :
 Stade olympique national (1958), ancien stade de 50 000 places démoli en 2015 ;
 Stade olympique national (2019), stade de 68 000 places, ouverture en 2019, qui remplace le précédent.